Magica — восьмой студийный альбом группы Dio, выпущенный в 2000 году на лейбле Spitfire Records. Релиз занял 13 место в американских чартах Top Independent Albums и хорошо продавался в Европе. Альбом является концептуальным.

Работа над альбомом 
Группа не имела какого-то отведённого периода времени, чтобы обдумать создание будущего альбома, так как находилась в турне. После же турне Дио сочинил 3-4 композиции и показал их Крэйгу Голди, который проникся музыкой и вскоре группа начала создавать остальной материал, который был уже готов через пять недель. Запись альбома производилась в студии Total Access Studio, расположенной в Редондо-Бич. Группа попыталась не использовать отголоски прошлых релизов Dio, а сделать звучание совершенно необычным. Все композиции были написаны Ронни Джеймсом Дио и Крэйгом Голди.

Перемены в составе 
На альбоме сыграл возвратившийся в состав группы гитарист Крэйг Голди (ранее он принимал участие в записи композиции «Time To Burn» с EP Intermission 1986 года, а также альбома Dream Evil 1987 года). Крэйг заменил собой ушедшего гитариста Трейси Джи:Задумка сделать такой альбом родилась давно, ещё в те времена, когда я играл вместе с гитаристом Трейси Джи. Но так получилось, что остальные музыканты не смогли ужиться и сыграться с Трейси. Он талантливый, но в то же время очень своеобразный музыкант. Трейси является сторонником современного шумного саунда, что для нашей компании, любящей старое звучание, было не совсем приемлемо. Короче, как я ни старался, но так и не смог подружить Трейси с ребятами, и нам пришлось, к моему великому сожалению, с ним расстаться, — Ронни Джеймс Дио.Помимо этого место ударника, взамен ушедшего Винни Апписи, занял Саймон Райт, который ранее принимал участие в записи альбома Lock Up the Wolves 1990 года. Место басиста занял Джимми Бэйн (заменил Ларри Деннисона), который до этого проходил курс реабилитации, а после позвонил жене Дио и менеджеру группы Вэнди Дио и договорился об участии в записи альбома.

Концепция 
В этом альбоме много действующих лиц. Поэтому на нём слышно много чужих голосов, помогающих людям вникнуть в его суть. Это была хорошая работа, и мы полностью удовлетворены полученным результатом. Здесь нет никакого сумасшествия.
Концептуально альбом рассказывает фантастическую историю. В далёкой галактике на планете Blessing () существовал особый общественный строй, подразделяющий всех жителей, а также всю территорию планеты на две части. В первую входили мирные и добрые гуманоиды, которые обладали секретным знанием, почерпнутым ими из Книги Магии. Все свои знания гуманоиды использовали исключительно для мирных целей. Правителем этой части населения планеты был мудрый Эриэл, который и охранял Книгу. Другая часть населения проживала на территории, именуемой Otherworld (). Данная часть жителей являлась антагонистом первой, а её правителем был инопланетянин по прозвищу Shadow Cast (), желавший захватить священную Книгу и повелевать всей планетой. Кроме этого, Бросающий тень желал захватить энергетику всех гуманоидов и соединить её в один большой шар, благодаря чему, используя силу своего разума и неких секретных манипуляций, он мог использовать эту энергетику для своих целей.

В это время Эриэл за годы безмятежного мира ослабил контроль за безопасностью Книги, чем вскоре и воспользовался Бросающий тень: во время священных праздников гуманоидов он и его сообщники напали на гуманоидов и захватили Книгу. Эриэл и его народ были порабощёны. Однако, перед тем как Книга Магии была захвачена и сожжена, верховный гуманоид успел выучить все заклинания. Но перед тем, как использовать их силу необходимо было дождаться прошествия трёх дней с момента уничтожения Книги. В это же время всех гуманоидов согнали в самое отвратительное место Другого мира и начали собирать в энергетический шар всю их положительную энергию. Не дождавшись прошествия трёх дней, Эриэл передал тайну Книги Магии 17-летнему юноше Чаллису (Эриэл после был казнён), который, в назначенный час своей казни, попросил последнее слово и вместо него успел проговорить одно из заклинаний, вернувшему на их планету прошлый порядок: оставшиеся в живых гуманоиды вернулись к своей прошлой жизни, Бросающий тень был изгнан с планеты, а Чаллис стал новым правителем.

Также в истории упоминается, что Эриэл в молодости был влюблен в девушку по имени Анника, но позднее сделал выбор в пользу защиты своей земли, отказавшись от семейной жизни. Впоследствии оказывается, что Чаллис — его сын, чья тайна рождения бережно скрывалась его матерью.

Список композиций 
 «Discovery» — 0:54
 «Magica Theme» — 1:16
 «Lord of the Last Day» — 4:04
 «Fever Dreams» — 4:37
 «Turn to Stone» — 5:19
 «Feed My Head» — 5:39
 «Eriel» — 7:25
 «Challis» — 4:25
 «As Long as It’s Not About Love» — 6:04
 «Losing My Insanity» — 5:04
 «Annica» (Bonus Track) — 3:46
 «Otherworld» — 4:56
 «Magica (Reprise)» — 1:53
 «Lord of the Last Day (Reprise)» — 1:44
 «Magica Story» — 18:26

Участники записи 
 Ронни Джеймс Дио — вокал
 Крэйг Голди — гитара
 Джимми Бэйн — бас
 Скотт Уоррен — клавишные
 Саймон Райт — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Dio
Концептуальные альбомы
Альбомы Spitfire Records